Eberling ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rudolfowitsch Eberling (1872–1951), russischer Maler
 Benjamin Eberling (* 1979), deutscher Musicaldarsteller und Synchronsprecher
 Hans Eberling (1905–1982), deutscher KPD- und SED-Funktionär
 Ludwig Eberling (1823–1898), Hofgärtner auf der Insel Mainau
 Pete Eberling (1952–2007), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Willy Eberling (1902–1974), deutscher Büroangestellter, Parteifunktionär (SPD/KPD/SED)

Siehe auch:
 Eberlin